Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Emilio Sánchez che ha battuto in finale Guillermo Pérez Roldán 6-3 6-1 3-6 6-3 .

Teste di serie 

 Guillermo Pérez Roldán (finale)
 Emilio Sánchez (campione)
 Claudio Mezzadri (quarti di finale)
 Magnus Gustafsson (semifinali)

 Mark Woodforde (semifinali)
 Alberto Mancini (quarti di finale)
 Tore Meinecke (primo turno)
 Eduardo Bengoechea (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1988